Baboszewo est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Baboszewo, dans le powiat de Płońsk
 du village de Baboszewo, chef-lieu de cette gmina